Crnac (Virovitica-Podravina), een gemeente in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
Crnac (Sisak), een plaats in de gemeente Sisak in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina